José Padilla (1889–1960) spanyol zeneszerző
 José Padilla (1955–2020) spanyol lemezlovas